La otra mujer puede referirse a:

 La otra mujer (Lost), episodio de la serie de televisión estadounidense Lost;
 La otra mujer (película de 1964), película francesa de 1964;
 La otra mujer (película de 1972), película mexicana de 1972;
 La otra mujer (novela), novela de Roberto Ampuero.